Ри́чард Го́лдмен: Голдмен, Ричард Фрэнко (1910—1980) — американский дирижёр, композитор и музыковед.
 Голдмен, Ричард Н. (1920—2010) — американский политик и филантроп.